Jerod Mixon – attore statunitense
 Joe Mixon – giocatore di football americano statunitense 
 Katy Mixon – attrice statunitense